Иван Стойкович:
* Стойкович, Иван (en; Джованни ди Рагуза; ок. 1395—1443) — католический кардинал.
 Стойкович, Иван (род. 1977) — сербский футболист.
 Стойкович, Иван (род. 1989) — сербский футбольный тренер.